Граф Константин Замойский (;, , Австрийская империя —, ), Великобритания) — польский аристократ. Камергер императора Российской империи. Государственный деятель Царства Польского.

Биография 
Представитель рода Замойских. Родился в 1799 году в семье Станислава Костки Замойского и Софии Чарторыйской. Был их старшим сыном. Образование получил в Женеве, Эдинбурге и Лондоне. В Эдинбурге положил начало созданию польской библиотеки, пожертвовав значительную часть своей огромной коллекции книг, приобретённых в Англии.

Англофил. Держался все политики. Однако в 1830 году стал участником польского восстания. На свои средства сформировал уланский полк. Сперва, как простой солдат, а позже в чине капитана принимал участие в ноябрьском восстании.

В 1831 году отец назвал его 13 ординатом на Замостье. Большое внимание принесла Константину реформа аренды земельных участков, проведённая вместе с братом Анджеем Замойским, охватившая около 100 тысяч человек, проживавших в ординате.

С 1834 года — член Государственной комиссии по обслуживанию долга Царства Польского.

В апреле 1827 года женился на княжне Аниеле Сапеге (1801—1855), дочери литовского магната, князя Франтишека Сапеги.

В браке родилось 7 детей: 
 Ян (род. 1828 — умер в том же году), 
 Мария (1829—1861), 
 Пелагея (1830—1894), 
 Томаш Франтишек (1832—1889), 
 Кароль Игнацы (1834—1892), 
 Юзеф Флориан (1835—1878)
 Стефан (1836—1836).

После смерти жены около 11 лет жил в Лондоне, не интересуясь делами ордината.

Ссылки 
 Konstanty Zamoyski 
 Биография Замойского 

Константин
Камергеры (Польша)